Calheta peut désigner :

Toponymes

dans la région autonome des Açores :
Calheta, ville et municipalité, tenant son nom de la paroisse civile ci-dessous  ;
Calheta, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
Calheta de Nesquim, paroisse civile de la municipalité de Lajes do Pico, située dans l'île de Pico ;
dans la région autonome de Madère :
Calheta, ville et municipalité, tenant son nom de la paroisse civile ci-dessous  ;
Calheta, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
Arco da Calheta, autre paroisse civile de la municipalité de Calheta (Madère) ;
Estreito da Calheta, autre paroisse civile de la municipalité de Calheta (Madère).

Calheta, village de pêcheurs sur l'île de Maio.
 Calheta de São Miguel, village de pêcheurs sur l'île de Santiago.

Voir aussi
Il existe aussi Calhetas, paroisse civile de la municipalité de Ribeira Grande, située dans l'île de São Miguel et la région autonome des Açores.

Homonymie de toponyme